Сандра Энн «Сэнди» Бронделло (; род. 20 августа 1968 года, Маккай, Квинсленд, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфта ВНБА 1998 года в четвёртом раунде под 34-м номером клубом «Детройт Шок». Играла в амплуа атакующего защитника. Член Австралийского баскетбольного зала славы с 2010 года. По окончании спортивной карьеры вошла в тренерский штаб команды «Сан-Антонио Силвер Старз». В настоящее время является главным тренером команды «Нью-Йорк Либерти».

Ранние годы 
Сэнди Бронделло родилась 20 августа 1968 года в городе Маккай (штат Квинсленд).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com
 Профайл на сайте Зала славы австралийского баскетбола
 Тренерская карьера в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Профайл главного тренера команды «Сан-Антонио Силвер Старз» на сайте WNBA.com

Баскетболисты Австралии
Баскетбольные тренеры Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Игроки «Банкстаун Брюинз»
Игроки «Сидней Брюинз»
Игроки «Брисбен Блэйзерс»
Игроки ЖБК «Вупперталь»
Игроки «Детройт Шок»
Игроки «Майами Сол»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки БК «Рос Касарес Валенсия»
Тренеры «Сан-Антонио Старз»
Тренеры «Финикс Меркури»
Тренеры «Нью-Йорк Либерти»
Тренеры женской сборной Австралии по баскетболу
Члены Зала славы австралийского баскетбола